Мартина Навратилова је шести пут освојила турнир. У финалу је победила Крис Еверт резултатом 4:6, 6:3, 6:2.

Носиоци 

Мартина Навратилова и Крис Еверт су биле проглашене за прве носиоце, што представља јединствен случај у историји вимблдонског турнира. То је урађено зато што је Крис Еверт била рангирана на првом месту WTA листе док је Мартина Навратилова дошла на турнир као трострука узастопна победница. WTA је критиковала ову одлуку а с обзиром да је Крис Еверт била у горњем делу жреба она је де факто била први носилац. Другог носиоца није било.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 1985.
Вимблдон — жене појединачно